Saint John's (Antigua en Barbuda), de hoofdstad van Antigua en Barbuda
 St. John's (Newfoundland en Labrador), de hoofdstad van de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 St John's (Man), een plaats op het Britse eiland Man
 St. Johns (Arizona), een plaats in de Verenigde Staten
 St. Johns (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 St. Johns (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten
 St. Johns (Saba), een dorp op het Nederlandse eiland Saba
 St. Johns County, een county in de Amerikaanse staat Florida

Zie ook 
 Saint John, doorverwijspagina
 Sint-Jan, doorverwijspagina